De Vodafonedeildin 2010 (naar de sponsor Vodafone) is het tweede seizoen onder deze naam van de hoogste voetbalcompetitie op de Faeröer die door de FSF georganiseerd wordt. De competitie bestaat uit tien clubs.

In 2009 zijn KÍ Klaksvik en 07 Vestur gedegradeerd naar de 1.Deild. 07 Vestur en KÍ Klaksvík streden in 2009 samen met B36 Tórshavn en ÍF Fuglafjørður tegen degradatie. Daarvoor kwamen FC Suðuroy, de kampioen van de 1.Deild en B71 Sandur in de plaats. FC Suðuroy heette vorig seizoen nog VB/Sumba, maar die naam werd veranderd in Suðuroy, een eiland op de Faeröer.

Speelrondes 
De competitie bestaat uit 27 speelrondes. Elk team speelt alle wedstrijden (9x) thuis en uit. De derde keer dat ze tegen elkaar spelen wordt voorafgaan de competitie bepaald wie thuis/uit speelt.

B36 Tórshavn en HB Tórshavn spelen in hetzelfde stadion, genaamd Gundadalur. Als B36 thuis speelt, zal HB uit spelen. Als ze tegen elkaar spelen, spelen ze allebei thuis. Het Faeröers voetbalelftal speelt haar wedstrijden in Torsvøllur, in de hoofdstad Tórshavn.

Eindstand 

 Plaats 1: Kwalificatie voor de 1e Voorrondes van de UEFA Champions League
 Plaats 2-3: Kwalificatie voor de 1e Voorrondes van de UEFA Europa League
 Plaats 9-10: Degradatie naar 1. Deild

Uitslagentabel

Topscorers 

Voetbal op de Faeröer
Faeroer